Гэлбрейт, Га́лбрейт () — фамилия. Известные носители:

 Гэлбрейт, Деклан (род. 1991) — британский певец.
 Гэлбрейт, Джеймс Кеннет (род. 1952) — американский экономист, сын Джона К. Гэлбрейта.
 Гэлбрейт, Джон Кеннет (1908—2006) — американский экономист.
 Гэлбрейт, Дэнни (род. 1990) — шотландский футболист.
 Галбрейт, Итан (род. 2001) — североирландский футболист.
 Гэлбрейт, Нил — австралийский кёрлингист.
 Роберт Гэлбрейт — один из псевдонимов английской писательницы Джоан Роулинг.
 Гэлбрейт, Томас, 2-й барон Стратклайд (род. 1960) — британский политик.

Примечания